Barttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Barttjärnet (Håbols socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Barttjärnet (Håbols socken, Dalsland, vid Västra Olasbyn), sjö i Dals-Eds kommun,  (11,5 ha)

Se även
Bartjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn